Anatomia: Un forat (anatomia), és una obertura que permet el pas d'una estructura (múscul, nervi, artèria, etcètera.) per connectar una part del cos amb una altra.
 Electrònica: L'absència d'un electró; vegeu forat (física).
 Esports: Una secció d'un camp de golf.
 Física: Un forat de cuc, és un pont en l'espaitemps.
 Química:
 Un principi actiu d'alguns insecticides, vegeu forat (química).
 El forat de Fermi és la zona d'exclusió creada al voltant d'un electró pel principi d'exclusió de Pauli.